Кенжебек Алпыспаев (Алпысбаев) (; 1903 год, Оразак — 1990 год) — комбайнёр Семёновской МТС Акмолинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).

Трудовую деятельность начал в 1920 году. С 1929 по 1934 год — разнорабочий, тракторист колхоза «Красный флаг» Целиноградского района. С 1938 по 1959 год — механизатор Семёновской МТС. С 1958 по 1978 год — комбайнёр Семёновской МТС.

В 1956 году убирал урожай в колхозе имени Воздвиженского Целиноградского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и получение высокого урожая удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1978 году вышел на пенсию. Скончался в 1990 году.

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9